Pandora kan syfta på:

 Pandora – en fiktiv måne i filmen Avatar
 Pandora (artist) (1970–), en svensk artist, Anneli Magnusson
 Pandora (djur) – ett släkte av musslor
 Pandora (docka) – en särskild typ av modedocka
 Pandora (företag) – en dansk juvelerarfirma
 Pandora (instrument) – ett stränginstrument
 Pandora (spelkonsol) – en handhållen spelkonsol
 Pandora (svamp) – ett släkte av svampar
 Pandora Internet Radio – en webbtjänst för musiklyssning i USA
 Pandora Press – ett tidigare svenskt serieförlag 1986–2001
 Pandora (målning) – en målning av Alexandre Cabanel från 1873

Astronomi 
 Pandora (måne) – en av Saturnus månar
 55 Pandora – en asteroid

Mytologi 
 Pandora (mytologi) – en mytologisk person